Абиссобротула, или глубоководная бротула (), — глубоководный вид лучепёрых рыб, относящийся к семейству ошибневых. Иногда её считают самой глубоководной рыбой в мире, хотя за статус таковой «конкурируют» несколько видов.

Первые представители этого вида, попавшие в руки учёных, были ошибочно приняты за Holcomycteronus profundissimus. Однако в 1977 году Нильсен (Jørgen G. Nielsen) описал новый вид. Имя ему дали в честь третьей экспедиции Galathea, в ходе которой был отловлен экземпляр данного вида рыб.

Распространение и образ жизни 
Обитает в тропических и субтропических водах, фиксируется на глубинах более 3110 м. Обнаружена на глубине 8370 м. Основу диеты составляют многощетинковые черви и ракообразные (равноногие и бокоплавы). Размножение происходит путём кладки яиц (икры), как и у других представителей семейства.

Описание 
Короткая голова, мягкое тело с хвостом. Небольшие, спрятанные глаза, которые вряд ли функционируют. На голове есть сенсорные поры. Зубы мелкие. Скелет рыбы состоит из 18—21 позвонка. От других глубоководных обитателей абиссобротулу можно отличить по плавникам.

Примечания 

Ошибневые
Рыбы Атлантического океана
Рыбы Индийского океана
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1977 году
Глубоководные рыбы